Die Abkürzung MKAD steht für: 
 Majlis Khuddam ul-Ahmadiyya Deutschland: Khuddam ul-Ahmadiyya
 Minskaja kalzawaja autamabilnaja daroha: Minsker Autobahnring
 Moskowskaja kolzewaja awtomobilnaja doroga: Moskauer Autobahnring

MKAD